Canibalismo

Música
Cannibal (álbum de Static-X)
Canibal (canção) - de Ivete Sangalo
Cannibal (EP) - de Kesha

Filmes 
 Cannibal Holocaust - filme de terror
 Os Canibais - filme de 1988

Pessoas
Adolfo Luxúria Canibal
Cannibal

Outros
Mundo Canibal

Desambiguação